Joseph Wright puede referirse a las siguientes personas:

 Joseph Wright (1734-1797), conocido como Wright of Derby (Wright de Derby), pintor inglés. 
 Joseph Wright (lingüista) (1855-1930), filólogo y dialectólogo inglés.
 Joe Wright (1972), director de cine británico.